Backscatter bezeichnet die Rückstreuung von Wellen, Partikeln oder Signalen.

Der Begriff wird u. a. angewendet in:

 den Natur-/Ingenieurwissenschaften, siehe Rückstreuung
 im Internet, siehe Backscatter (E-Mail)
 der Sicherheitstechnik (Backscatter X-ray [engl.]), siehe Körperscanner